Amerikai Egyesült Államok
 Lamont (Florida)
 Lamont (Iowa)
 Lamont (Kalifornia)
 Lamont (Kansas)
 Lamont (Kentucky)
 Lamont (Nebraska)
 Lamont (Oklahoma)
 Lamont (Wisconsin)
 Lamont (Washington)
 Kanada
 Lamont (Kanada)

Egyéb 
 Lamont (együttes) – massachusettsi rockegyüttes
 Lamont (holdkráter)
 Lamont (Mars-kráter)